Юліус Кронберг (Julius Kronberg) — шведський художник і викладач зламу 19-20 ст.
 Кронберг () — це місто в районі Верхній Таунус (Hochtaunuskreis), у федеральній землі Гессен, Німеччина